Robert Marchand est le nom porté par :
 Robert Marchand (1892-1982), joueur français de rugby à XV ;
 Robert Marchand (1915-1942), résistant français ;
 Robert Marchand (1911-2021), cycliste centenaire français ;
 Robert Marchand (1904-1983), coureur de 110 mètres haies aux Jeux olympiques d'été de 1928 ;
 Robert Marchand (1940-1996), raseteur français.